Kreider ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Kreider (1941–2017), US-amerikanischer Historiker und mennonitischer Missionswissenschaftler
 Aaron Shenk Kreider (1863–1929), US-amerikanischer Politiker
 Chris Kreider (* 1991), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 John Evan Kreider (* 1942), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und Herausgeber
 Robert Stanford Kreider (1919–2015), US-amerikanischer Historiker
 Thomas Kreider (1910–nach 1986), Schweizer Ordensgeistlicher (Benediktiner), Theologe und Autor

Kreider ist Teil folgender Firmierungen:
 Kreider Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Kreiter
 Kryder
 Crider
 Greider
 Greiter
 Greither